Ассоциация Эсватини по Олимпийским играм и Играм Содружества () уникальный код МОК — SWZ) — организация, представляющая Эсватини в международном олимпийском движении. Штаб-квартира расположена в Мбабане. Ассоциация основана в 1971 году, в 1972 году была принята в МОК, является членом АНОКА, организует участие спортсменов из Эсватини в Олимпийских играх, Играх Содружества и других международных соревнованиях.

См. также 
 Эсватини на Олимпийских играх
 Эсватини на Играх Содружества

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте МОК

Организации, основанные в 1971 году
Эсватини
Эсватини на Олимпийских играх